Sintagma Terra Nova (sau Terranova) se poate referi la:

 Terra Nova, insulă în Canada
 Terra Nova, regiune a Canadei
 Parcul Național Terra-Nova din Canada
 Terra Nova, oraș în Brazilia
 Terra Nova, expediție de cercetare în Antarctica
 Terra Nova, rasă de câini
 Terra Nova, serial de televiziune american științifico-fantastic
 Terra Nova, un episod din serialul Star Trek: Enterprise
 Ciro Terranova (1889–1938), mafiot american
 Vincent Terranova (1887–1922), mafiot american
 Nicholas „Nick” Terranova (1866–1916), mafiot american
 Juan Terranova (n. 1975), scriitor argentinian
 Terranova Sappo Minulio, comună în Calabria, Italia